El término tímpano puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

En biología 
 al tímpano, la membrana que comunica el canal auditivo externo con el oído medio;
al tímpano, estructura auditiva externa de mamíferos y anfibios;
al órgano timpánico de los insectos;

En ingeniería civil 
Muro de mampostería, en los laterales de los puentes de piedra, que se encarga de contener el relleno granular (arena) dentro del puente. Usualmente también se denomina tímpano, en los puentes contemporáneos de tipología arco, al área comprendida entre el arco (elemento resistente) y el tablero.

En la arquitectura 
 al tímpano, el espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas de la fachada de una iglesia o el arco de una puerta o ventana;

En los instrumentos de medición 
 al tímpano, una de las partes del astrolabio;

En la música 
 al tympanum (también tympanon), un instrumento de percusión de la Antigüedad;
 al timbal, conocido también como timbal, un instrumento de las orquestas de música clásica o música académica.

Enlaces externos